Jakubeit ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Jakubeit (* 1945), deutsche Architektin
 Peter Jakubeit (* 1939), deutscher Autor

Siehe auch:
 Jakobeit